

Пайн-Гілл — місто, штат Алабама
 Пайн-Гілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Пайн-Гілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк